Yuzhong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

einen Kreis (榆中县 Yuzhong Xian) der Stadt Lanzhou in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yuzhong (Lanzhou);
einen Stadtbezirk (渝中区 Yuzhong Qu) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Yuzhong (Chongqing).